Csang Lin (1983) kínai evezős, olimpikon
 Csang Lin (1987) olimpiai ezüstérmes kínai úszó